Bleibaum bezeichnet:

 Combretum imberbe aus der Gattung der Langfäden, auch bezeichnet als Ahnenbaum
 Friedrich Bleibaum (1885–1974), deutscher Denkmalpfleger